Jacques Colombier (1901-1988), un chef décorateur ;
 Jacques Colombier (1952-), un homme politique membre du FN.